Сантијаго Хамилтепек има више значења:

 Општина Сантијаго Хамилтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Хамилтепек (Сантијаго Хамилтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику